

Geografia 
 La Forêt-de-Tessé – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Tessé-Froulay – comune francese nella regione della Normandia

Persone 
 Manuela Tesse – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 René de Froulay de Tessé – militare e diplomatico francese